Шекспиру и не снилось:
 «Шекспиру и не снилось…» — цикл фильмов Льва Николаева об учёных и изобретателях (Россия, 2005). 
 «Шекспиру и не снилось» — кинокомедия Алексея Зернова (Россия, 2007).

Примечания